Панум () — датская фамилия. Известные носители:

 Панум, Гортензия (1856—1933) — датский музыковед.
 Панум, Петер Людвиг (1820—1885) — датский учёный, врач-физиолог и патолог.